NWO steht als Abkürzung  für:

 Nautischer Wachoffizier
 Nord-West Oelleitung
 Silvio Gesells Hauptwerk Die Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld; heute auch als Synonym für Freiwirtschaft gebraucht  
 New World Order, siehe Neue Weltordnung oder Neue Weltordnung (Verschwörungstheorie) 
 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die nationale Forschungsorganisation der Niederlande. 
 Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e.V. 
 Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft e.V. 
 Nordic Walking Organisation 
 Netzwerk-Osteoporose e.V. 

nWo
 die New World Order im Wrestling

Abkürzung